Fabiano Pereira da Costa – calciatore brasiliano
 Guilherme Pereira Da Costa – nuotatore brasiliano
 João José Pereira da Costa, noto come Costinha – calciatore portoghese
 Marcelo Pereira da Costa – ex calciatore brasiliano
 Túlio Humberto Pereira da Costa – ex calciatore e politico brasiliano
 Valter Manuel Pereira da Costa – ex calciatore portoghese